Agostino Trapè – presbitero e filosofo italiano
 Livio Trapè – ex ciclista su strada italiano
 Luana Trapè – scrittrice e docente italiana